Il doppio dell'ATP German Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wayne Ferreira e Evgenij Kafel'nikov erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro David Rikl e Daniel Vacek.

Mark Knowles e Daniel Nestor hanno battuto in finale 6–2, 6–4 Guy Forget e Jakob Hlasek.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 Patrick Galbraith /  Andrej Ol'chovskij (semifinali)
 Ellis Ferreira /  Jan Siemerink (secondo turno)
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (finale)

 Luis Lobo /  Javier Sánchez (quarti di finale) 
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (semifinali) 
 Grant Connell /  John-Laffnie de Jager (quarti di finale) 
 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

ATP German Open 1996
ATP Tour 1996